Soppengraben ist ein Gewässername:

 Soppengraben (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach in Bremen, Gemeinde Hohentengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Soppengraben (Riedgraben), rechter Zufluss des Riedgrabens (zur Lauchert) in der Stadtteilgemarkung Jungnau von Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg